Avati ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Avati (* 1946), italienischer Filmproduzent und Drehbuchautor
 Pupi Avati (* 1938), italienischer Filmregisseur

Avati steht für:
 African Vaccine Acquisition Trust, eine Einkaufsgemeinschaft der Afrikanischen Union für Impfstoffe